Национальная лига 1940/41 () — 44-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
1940 год в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1941 году